Вале́рия Ю́рьевна Арла́нова (; род. 5 апреля 1971) — белорусская актриса кино и театра, ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера в Минске. Заслуженная артистка Республики Беларусь (2018).

Биография 
Родилась в Молодечно 5 апреля 1971 года.

С отличием окончила школу. Окончила актёрское отделение Белорусской академии искусств. Работала актрисой в Республиканском театре белорусской драмы «Вольная сцена», играла в спектаклях Национального академического театра имени Янки Купалы, Минского областного драматического театра. С 1996 года работает в Театре-студии киноактера Белорусской национальной киностудии Беларусьфильм.

Фильмография

Художественные фильмы и телесериалы 
  — Дафнис и Хлоя — Климена
  — Пейзаж с тремя купальщицами — девушка на пробах
  — Птицы без гнезд
  — Бег от смерти
  — Игра в прятки (короткометражный фильм)
  — Алхимики
  — Каменская: Смерть и немного любви — Самыкина  — Подари мне лунный свет — ассистентка Сергея  — Поводырь — Саша  — Подружка осень
  — Вам — задание — Ольга Ильинична Василевская, военврач  — Мужчины не плачут
  — Дунечка — Валентина, мама Дунечки  — Рифмуется с любовью — Светлана  — Соблазн — Ольга Василевич  — Кактус и Елена
  — Тяжёлый песок — Галина Сташенок  — Удиви меня — Лена  — Покушение — Зоя Михайловна («Зизи»), аккомпаниатор  — Моя любовь — Настя, жена Теслова  — Любовь Надежды — Ксения  — Лучший друг семьи — Нина Максимовна  — Немец — Анюта  — Псевдоним «Албанец» 4
  — Дела семейные
  — Смерть шпионам! Операция «Ударная волна» — Анна Шабалина  — Одинокий остров
  — В тесноте,да не в обиде
  — Танкист — Валентина Ивановна, военврач  — Куба — Маргарита Александровна Мулявина, актриса''

Призы и награды 
 Приз «За лучшую женскую роль» в фильме «Поводырь» (реж. А. Ефремов) на 4-м Международном кинофестивале «БРИГАНТИНА-2001» и 1-м Международном фестивале профессиональных кадров кино (2001 г., г. Брянск, Украина);
 Приз зрительских симпатий за роль в фильме «Поводырь» (реж. А. Ефремов) на VIII Международном кинофестивале стран содружества независимых государств и Балтии «Лістапад-2001»;
 Специальный приз газеты «Советская Белоруссия» самой обаятельной киноактрисе года (2001 г.);
 Стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке творческой интеллигенции (до 40 лет) (главная роль в спектакле «Очень простая история» по пьесе М. Ладо) — 2005 г.;
 Медаль Франциска Скорины (2011 г.).
 Заслуженная артистка Республики Беларусь (2018 г.).

Примечания

Ссылки 
 Кинопоиск
 Профиль на фейсбуке

Киноактрисы Белоруссии